Rößner oder Rössner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rössner (1867–1942), deutscher katholischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Alf Rößner (* 1966), deutscher Museumsdirektor 
 Bernhard Rößner, von 1952 bis 1957 erster Bürgermeister der Gemeinde Gröbenzell
 Bernhard Rössner (* 1946), deutsches Mitglied der RAF
 Claus Rößner (1936–2016), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Dieter Rössner (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Fred Rößner (1911–2005), österreichischer Skilangläufer
 Georg Walter Rössner (1885–1972), deutscher Maler und Graphiker
 Hans Rößner (1910–1997), Nationalsozialist, deutscher Germanist und Herausgeber
 Johann Wolfgang Rößner (1841–1911), Nürnberger Bildhauer
 Julia Rößner (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Manfred Rößner (* 1929), deutscher Fußballtorwart
 Michael Rössner (* 1953), österreichischer Kulturwissenschaftler und Romanist
 Rudolf Rössner (1920–1980), österreichischer Bühnen-, Film und Fernsehschauspieler
 Tabea Rößner (* 1966), deutsche Landespolitikerin (Grüne)
 Veit Rößner (* 1973), deutscher Psychiater und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rösner
 Roßner